Innersttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Innersttjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Innersttjärnen (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (6,91 ha)
Innersttjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun, 
Innersttjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725771-164411), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,36 ha)
Innersttjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730112-168507), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (14,2 ha)
Innersttjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun, 
Innersttjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (6,61 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn